Medau ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wilhelm Medau (1791–1866), deutscher Lithograf, Drucker, Buchhändler und Verleger
 Hinrich Medau (1890–1974), deutscher Gymnastikpädagoge